Molnár Levente (1972) rockzenész
 Molnár Levente (1972) labdarúgó
 Molnár Levente (1976) színész
 Molnár Levente (1979) szobrászművész 
 Molnár Levente (1981) színész, szinkronszínész
 Molnár Levente (1983) operaénekes